Villaturiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaturiel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villaturiel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar